Фрикасе́ ( — «всякая всячина», от  — «жарить, тушить») — рагу из белого мяса в белом соусе. Блюдо французской кухни. Готовится обычно из нежного молодого мяса с косточками: телятины, курятины или крольчатины. Встречается также фрикасе из голубиного мяса, баранины и свинины. В качестве гарнира к фрикасе часто подают отварной рис. Сходным с фрикасе блюдом во французской кухне является бланкет (), наиболее известный — из телятины.

У Е. И. Молоховец имеются рецепты фрикасе из грудинки или телячьей лопатки с рисом и куриного фрикасе с телячьими кнелями и фаршированными раковыми спинками. П. П. Александрова-Игнатьева рекомендовала подавать фрикасе из цыплят на круглом блюде, гарнированным отварными петушиными гребешками.

Для классического фрикасе мясо режут небольшими кусочками, слегка обжаривают в сливочном масле, посыпают мукой и тушат в мясном или курином бульоне. Полученная жидкость затем смешивается со сливками и яичным желтком и приправляется перцем и лимонным соком. Во фрикасе также добавляются шампиньоны, зелёный горошек, спаржа и каперсы.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блюда из телятины
Блюда из курятины
Французская кухня
Блюда по алфавиту